Жоффруа III (; ок. 1073 — ок. 1123) — 13-й виконт Туара с 1104 года.

Упоминается в документах аббатств Мармутье, Сент-Обен д'Анже, Сен-Сиприан де Пуатье и Сен-Пьер де Бургёйль начала XII века.

Наследовал брату — Герберту II. Восстановил замок Туар, сожжённый войском анжуйского графа в 1104 году, когда братья находились в Святой земле. Отстроил Шез-ле Виконт, который сделал своей временной резиденцией.

Семья 
В 1094 году женился на Амелине, происхождение которой не выяснено. Известны четверо их сыновей:
Эмери V (погиб в бою в 1127), виконт Туара
 Жоффруа, сеньор де Тиффож
 Пьер Епископ
 Савари, виконт де Фонтене.

Источники 
 Hugues Imbert, Histoire de Thouars, L. Clouzot, 1871, 415 p.
 Poitou — western
 Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest et des musées de …, Том 26
 Les fiefs de la vicomte de Thouars. Jean Frédéric Poisson L. Clouzot, 1893 - Всего страниц: 235
Виконты де Туар